Бухен — древнеегипетская крепость и поселение.
 Бухен (Оденвальд) — коммуна в Германии.